Hendl peut se référer à :

Patronyme 
 Les , famille noble autrichienne ;
  (1992-), footballeur autrichien ;
  (1947-2020), danceuse de ballet américaine, fille de Walter ;
 Walter Hendl (1917-2007), chef-d'orchestre, compositeur et pianiste américain.

Voir aussi